

События 

 31 марта — епископ  основывает Питерхаус — самый старый и самый маленький колледж Кембриджского университета.
 5 июня — арагонско-сицилийский флот во главе с Руджеро ди Лауриа выманил неаполитанцев из Салерно и наголову разбил их в Неаполитанском заливе. Сын Карла Анжуйского будущий король неаполитанский Карл II попал в плен и был спасён от казни только вмешательством Констанции, жены Педро III Арагонского.
 5 августа — большой пожар в Гамбурге уничтожил около 5000 домов.
 8 августа — в битве при Мелории пизанский флот под командованием Альбертино Морозини и Уголино делла Герардеска разгромлен генуэзцами. Погиб весь флот республики и несколько тысяч пизанцев. Поражение в этой битве привело к краху морского могущества Пизы.
 16 августа — бракосочетание наследника французского престола Филиппа (будущий Филипп IV) и Жанны, королевы Наварры и графини Шампани. Результатом брака стало присоединение Шампани к королевскому домену, а также к объединению (до 1328 года) Франции и Наварры в рамках личной унии.
 9 сентября — шведский воевода Трунда совершает поход в Карелию для сбора дани с карелов, но побеждён новгородцами.

Без точных дат 
 В ходе Татаро-монгольского нашествия уничтожено Липецкое княжество и сожжён город Липецк.
 Ордынцы во главе с ханом Ногаем вторглись в Венгрию.
 Флот Арагонского королевства захватил остров Джерба.
 Начался Арагонский крестовый поход.
 Венеция начинает чеканку золотого цехина (дуката), по весу (3,5 г) идентичного флорентийскому флорину, но имевшего оригинальный внешний вид. Вес и качество дуката сохранялись неизменными более 700 лет.
 Хугэчи, сын Хубилая, организует свою ставку в Юньнани. Монголы вторгаются во Вьетнам, но вынуждены уйти, натолкнувшись на упорное сопротивление вьетнамцев во главе с полководцем Чан Куок Туаном.
 В Италии были изобретены очки.

Вступили на престол 
 Кастилия и Леон — король Санчо IV (1284—1295).
 Государство Хулагуидов — ильхан Аргун (1284—1291).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1284 году
 25 апреля — Эдуард II — король Англии (1307—1327).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1284 году
 17 января — Александр Шотландский, сын короля Шотландии Александра III.
 21 апреля — Альфонсо X (Альфонсо Мудрый), король Леона и Кастилии (с 1252)
 10 августа — Текудер, ильхан-Хулагуид; казнён по приказу Аргун-хана.
 16 октября — Шамс ад-Дин Джувейни, персидский государственный деятель; казнён по приказу Аргун-хана.
 Сигер Брабантский, французский философ.
 Ибн Каммуна, еврейский врач, философ и диссидент.
 Ходзё Токимунэ, японский государственный деятель.

Легендарные события 

 Гаммельнский крысолов: «В году 1284 чародей-крысолов выманил из Гамельна звуками своей флейты 130 детей, и все они до одного погибли в глубине земли».

См. также